Meriem Saadaoui, une haltérophile tunisienne.
 Nawal Saadaoui, une écrivaine égyptienne (1931 -).
 Salah Saadaoui, un ténor algérien.
Linda Saadaoui, Enseignante-chercheuse, algerienne